Мировая серия по регби-7 (World Series Rugby Sevens) — ежегодный турнир по регби-7 для сборных стран. В элитной группе находятся 15 сборных, которые участвуют на каждом этапе серии, плюс страна-организатор этапа приглашает любую шестнадцатую сборную.
В сезоне 2015/2016 количество этапов увеличили с 9 до 10.
По итогам квалификационного турнира в Гонконге в сезоне 2014/2015 сборная России стала новым постоянным участником Мировой Серии, а покинула её сборная Японии.

Этап первый. Дубай, ОАЭ 
Этап прошёл 4-5 декабря. В качестве приглашённой сборной выступала сборная Японии.

Групповой этап

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финалы 

Положение команд в Мировой серии после этапа

Этап второй. Кейптаун, ЮАР 
Этап прошёл 12-13 декабря. В качестве приглашённой сборной выступала сборная Зимбабве.

Групповой этап

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финалы

Этап третий. Веллингтон, Новая Зеландия 
Этап прошёл 30-31 января. В качестве приглашённой сборной выступала сборная Японии.

Этап четвёртый. Сидней, Австралия 
Этап прошёл 6-7 февраля. В качестве приглашённой сборной выступала сборная Японии.

Этап пятый. Лас-Вегас, США 
Этап прошёл 5-7 марта. В качестве приглашённой сборной выступала сборная Японии.

Этап шестой. Ванкувер, Канада 
Этап прошёл 12-14 марта. В качестве приглашённой сборной выступала сборная Японии.

Мировая серия по регби-7